

Geografia
Nuova Zelanda
 Distretto di Rodney – distretto della regione di Auckland
Stati Uniti d'America
 Rodney – città della Contea di Monona (Iowa)
 Rodney – città fantasma della Contea di Waushara (Wisconsin)

Onomastica
 Rodney – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Caesar Augustus Rodney – politico statunitense
 Courtney Rodney – calciatore montserratiano
 George Brydges Rodney – ammiraglio britannico
 Red Rodney – musicista statunitense
 Walter Rodney – storico e politico guyanese

Altri
 HMS Rodney (29) – nave della Royal Navy

Pagine correlate
 HMS Rodney